

Geografia

Austria 
 Kaltenberg – comune nel distretto di Freistadt (Alta Austria)

Germania 
 Kaltenberg – frazione di Mömbris, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)